Клод Мориа́к (; 25 апреля 1914 — 22 марта 1996) — французский писатель, сценарист, журналист и литературовед; старший сын Франсуа Мориака.

Биография 
Окончил Сорбонну (где обучался на литературном и юридическом факультете), затем принимал участие в политической деятельности, проработав пять лет личным секретарём генерала Шарля де Голля с 1944 по 1949 год. Одновременно с этим занимался теорией кино и литературной критикой, написав творческие портреты Жана Кокто (1945), Андре Мальро (1946), Андре Бретона (1949), Андре Жида (1951). В качестве сотрудника газеты «Фигаро» выступал с многочисленными статьями на темы кино, литературы, изобразительного искусства.

В 1950-х и 1960-х годах выступил как романист, сочетая в своем творчестве принципы школы «нового романа» с элементами постмодернизма. Таковы его романы: «Каждая женщина роковая» (1957),  «Маркиза вышла в пять» (1961), «Увеличение» (1963). После смерти своего отца выпустил десятитомную серию книг «Неподвижное время» (1972—1988), жанр которых объединил хронику его собственной жизни, воспоминания об отце и генерале де Голле, размышления на всевозможные темы, фрагменты дневников и писем.

Клод Мориак — автор исследования, посвящённого биографии и творчества Марселя Пруста, на внучатой племяннице которого, Мари-Клод Мант-Пруст, он был женат с 1951 года. Первое издание его книги о Прусте вышло в 1953 году.

Автор сценария фильма «Тереза Декейру» (1962) по мотивам романа своего отца. Дружил с Мишелем Фуко и Жилем Делёзом.

Похоронен на кладбище Монпарнас.

Издания на русском языке

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Сайт Клода Мориака

Писатели Франции
Сценаристы Франции
Журналисты Франции
Лауреаты премии Медичи
Прустоведы
Похороненные на кладбище Монпарнас